Kadrić ist der Familienname folgender Personen:

 Amer Kadrić (* 1994), bosnischer Fußballspieler
 Denis Kadrić (* 1995), bosnischer Schachspieler
 Halid Kadrić (* 1937), jugoslawischer bzw. bosnischer Autor
 Mira Kadrić-Scheiber, österreichische Translationswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Rialda Kadrić (1963–2021), jugoslawische Schauspielerin
 Ševko Kadrić (1955–2014), jugoslawisch-schwedischer Schriftsteller
 Zlatan Kadrić (* 1986), bosnischer Tennisspieler